La XVI Universiade invernale (16. Zimowa Uniwersjada) si è svolta dal 6 al 14 febbraio 1993 a Zakopane, in Polonia.

Medagliere

Podi

Collegamenti esterni 
 

Universiade invernale 1993
Universiade invernale
 16